Flere personer og steder bærer eller har båret navnet Liu Yang:
 Liu Yang (taikonaut) - den første kvindelige kineser i rummet
 Liu Yang (violinist) - kinesisk klassisk violinist
 Han Mingdi - kinesisk kejser
 Liuyang - by i Kina